Dora Moutot (1987-), journaliste, blogueuse et féministe française ;
 Michel Moutot (1961-), journaliste et écrivain français.